Le patronyme Raine est porté par les personnes suivantes :
 Jean Raine (1927-1986), un peintre, poète et écrivain belge ;
 Norman Reilly Raine (1894-1971), un scénariste américain ;
 Romain Raine (1987-), un joueur français de rugby à XV.